Pulchromyces är ett släkte av svampar. Pulchromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pulchromyces